id. Lukas Hermann (?–1666) erdélyi szász evangélikus püspök
ifj. Lukas Hermann (?–1707) erdélyi szász evangélikus püspök